Der Kanton Le Canigou ist ein französischer Kanton in den Arrondissements Céret und Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Amélie-les-Bains-Palalda.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Vinça (16 der 18 Gemeinden), Arles-sur-Tech (alle 8 Gemeinden), Prades (6 der 20 Gemeinden), Prats-de-Mollo-la-Preste (alle 6 Gemeinden), Olette (3 der 15 Gemeinden) und Céret (2 der 14 Gemeinden).

Lage 
Der Kanton liegt im Süden des Départements Pyrénées-Orientales.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 41 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Politik 
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 erreichte keines der fünf Kandidatenpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Ségolène Neuville/Alexandre Reynal (beide PS) gegen Anne-Marie Canal/Claude Ferrer (beide DVD) und François De La Robertie/Odile Lemaire (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 51,10 % (Wahlbeteiligung:60,59 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Der Kanton und seine beiden Abgeordneten im Departementsrat
 Detaillierte Karte zu den Kantonen und seinen Gemeinden

Kanton im Département Pyrénées-Orientales